Ласло II (, , ; 1131 — 14 января 1163) — король Венгрии. Как младший сын короля Белы II, он мог получить трон только с помощью Византийской империи в борьбе со своим племянником королём Иштваном III после смерти своего старшего брата, короля Гезы II. Хотя большинство венгерской знати признало его, основываясь на давней — ещё дохристианской — традиции, согласно которой старший мужчина в роду имел преимущественное право на власть в обход сыновей умершего правителя, глава Католической церкви Венгрии архиепископ Лукаш не признал законность его правления.

Ранние годы 
Ласло был вторым сыном Белы II, короля Венгрии, и его жены Елены Вуканович (дочери великого жупана Рашки Уроша I). Он был ещё младенцем, когда его мать Елена представила его и его брата Гезу баронам, вызванным в Арад, чтобы убедить их казнить оппонентов её мужа, преследовавших его (Белу II) с самого раннего детства.

После завоевания Боснии отец дал Ласло титул герцога провинции в 1137, хотя провинция и управлялась администратором, назначенным королём. Когда король Бела II умер 13 февраля 1141 года, старший брат Ласло Геза II занял трон. В 1152 году король организовал два отдельных герцогских дома для Ласло и их младшего брата Иштвана.

Геза II хотел передать престол своему сыну Иштвану, в результате его отношения с младшими братьями ухудшились. В 1156 герцог Иштван попытался организовать заговор против короля при поддержке их дяди по материнской линии Белоша, но Геза победил их, и герцог Иштван нашел убежище при дворе Византийского императора Мануила I Комнина. В 1160 попытался устроить заговор сам Ласло, но, потерпев неудачу, присоединился в Константинополе к своему брату Иштвану.

При имперском дворе Константинополя Ласло, в противоположность своему брату, не хотел полностью подчиниться Мануилу I Комнину и отказался жениться на племяннице императора.

Король Венгрии 
Когда император Мануил I Комнин узнал, что король Геза II умер 31 мая 1162, и его сын Иштван III коронован, он решил начать кампанию против Венгрии, чтобы муж его племянницы, герцог Иштван, занял трон. Узнав требование императора, венгерские бароны послали посольство в его лагерь с предложением принять правление Ласло, соответствующее венгерским традициям, требовавшим, чтобы умершему правителю наследовал старший мужчина в роду. Таковым на тот момент являлся Ласло. Император принял предложение баронов и отправил Ласло в Венгрию.

К моменту прибытия Ласло в Секешфехервар, его племянник, король Иштван III, сбежал в Братиславу, и Ласло был провозглашен королём. Однако Лукаш, архиепископ Эстергомский, который остался лояльным молодому королю, отказался короновать Ласло. Поэтому Ласло был коронован Мико, архиепископом Калочи, в июле 1162. По случаю коронации Ласло дал титул Tercia pars Regni (то есть правителя одной трети королевства Венгрии) своему младшему брату Иштвану.

Так как архиепископ Лукаш все еще отрицал законность правления Ласло и отлучил его от церкви, Ласло арестовал его. Ласло освободил архиепископа Лукаша 25 декабря 1162 по требованию папы Александра III, но прелат не хотел отпускать грехи короля.

Ласло, возможно, умер от отравления и похоронен в Секешфехерваре. В средневековье его не считали королём (а только узурпатором), поэтому как Ласло II в XIII веке был известен король Ласло III.

Предки

Комментарии

Литература 
 Пал, Энгел. Realm of St. Stephen : A History of Medieval Hungary, 2001
 Критси, Дьюйла; Макк, Ференц.''' Az Árpád-ház uralkodói (IPC Könyvek, 1996)
 Korai Magyar Történeti Lexikon (9-14. század), főszerkesztő: Kristó Gyula, szerkesztők: Engel Pál és Makk Ferenc (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994)
 G. Vég, Magyarország királyai és királynői, Maecenas, 1990.
 Magyarország Történeti Kronológiája I. — A kezdetektől 1526-ig, főszerkesztő: Benda Kálmán (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981)
 (главный источник) The Hungarian Illuminated Chronicle, A. West, trans., Corvina, 1969.
 (главный источник) Киннамос, Джон''. Deeds of John and Manuel Comnenus, C.M. Brand, trans., Columbia University Press, 1976.

Арпады
Короли Венгрии